Sanseverinesi – abitanti di Mercato San Severino
Sanseverinesi – abitanti di San Severino (Centola)
Sanseverinesi – abitanti di San Severino Lucano